Die Kunst zu lieben ist der Titel folgender Werke:
 Die Kunst zu lieben (1971), US-amerikanisches Filmdrama von Mike Nichols
 Die Kunst zu lieben (2011), französischer Episodenfilm von Emmanuel Mouret
 Elegy oder die Kunst zu lieben, US-amerikanische Literaturverfilmung von Isabel Coixet (2008)

Siehe auch:
 Die Kunst des Liebens, gesellschaftskritisches Werk des Sozialpsychologen Erich Fromm (1956)
 Die Liebeskunst, Lehrgedicht des römischen Dichters Ovid